Dubrave je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pojezerje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisima stanovništva od 1991. godine, naselje nije imalo niti obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji